Thiem (merk), een historisch motormerk
Thiem (waterschap), een voormalig waterschap in Friesland

Dominic Thiem, Oostenrijks tennisser